Les Professionnels :

 Les Professionnels, film américain de Richard Brooks sorti en 1966 ;
 Les Professionnels, série télévisée britannique diffusée du  au  sur ITV1.

Voir aussi 
 Le Professionnel, film d'action français réalisé par Georges Lautner, sorti en 1981
 Le Professionnel, une histoire de bande dessinée de la série Bobo de Paul Deliège, publiée en 1984